Amphidamas (griechisch ) ist 

in der griechischen Mythologie:
 Amphidamas (Tegea), Heros von Tegea, einer der Argonauten
 Amphidamas (Lokris), mythische Figur, Patroklos tötet seinen Sohn
 Amphidamas (Kythera), mythischer Held
 Amphidamas (Ägypten), Sohn des Busiris
 Amphidamas (Trojanisches Pferd), einer der Helden im Trojanischen Pferd
 Amphidamas (Vater der Naupidame)
 Amphidamas (Vater der Harmothoe)

der Name folgender historischer Personen:
 Amphidamas (Chalkis) († um 700 v. Chr.), chalkidischer Adliger